Ulica Akademicka – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Akademicka w Białymstoku
 Ulica Akademicka w Warszawie
 Ulica Akademicka w Zamościu

Akademicka